

Arte 

 Sibilla – dipinto di Vittore Carpaccio
 Sibilla – frammento di scultura di Tino di Camaino
 Sibilla Delfica – opera di Michelangelo Buonarroti

Grotte 
Antro della Sibilla – situata sull'acropoli di Cuma, in Campania
Grotta della Sibilla – situata sul Monte Sibilla (Monti Sibillini), nelle Marche
Grotta della Sibilla – situata nei pressi di Marsala, in Sicilia

Mitologia 
 Sibille – profetesse dell'antichità che venivano distinte dal nome geografico delle località in cui esse vaticinavano; le principali furono:
Sibilla Appenninica
Sibilla Cumana
Sibilla Delfica detta Pizia

Monti 
Monte Sibilla – nei Monti Sibillini, Marche

Musica 
Sibilla – casa discografica italiana
Sibilla – cantante italiana

Persone
Sibilla di Gerusalemme (1160-1190) – regina di Gerusalemme
 Franco Sibilla (1920-2008) – vescovo cattolico italiano

Altro 
 Sibilla – poema di Giulio Aristide Sartorio
 Sibilla – nome proprio di persona femminile
La sibilla - romanzo di Pär Fabian Lagerkvist del 1956
Sibilla – corvetta costruita durante la seconda guerra mondiale
Sibilla – traghetto della compagnia di navigazione sarda Saremar
Libri sibillini – raccolta di responsi oracolari
La Sibilla – rivista di enigmistica classica
168 Sibylla – asteroide
Carte della Sibilla – mazzo di carte speciali illustrate per la divinazione, che prende il nome dalla cartomante Marie Adélaide Lenormand detta Sibilla Lenormand
Amaro Sibilla – liquore

Altri progetti